Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es US Open férfi egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a szerb Novak Đoković volt, aki azonban a negyedik körben sérülés miatt feladta a mérkőzést Stanislas Wawrinka ellen.

A győzelmet Rafael Nadal szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 arányban legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet. Ezzel Nadal negyedszer győzött a US Openen, és összességében 19. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte meg.

A magyar férfi teniszezők közül a világranglistán elfoglalt helyezése alapján egyedül Fucsovics Márton szerzett jogot a főtáblán való indulásra, és az elő körben búcsúzni kényszerült, miután öt szettes mérkőzésen kikapott a 17. kiemelt grúz Nikoloz Basilashvilitól.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. cssoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla és eredmények
A selejtező eredményei

F1